Pietari kan syfta på:

Geografi
 Sankt Petersburg, Ryssland, som heter Pietari på finska
 Pietari (ö i Mellersta Finland) – en ö landskapet Finland
 Pietari (ö i Norra Savolax) – en ö landskapet Finland

Personer
 Pietari (namn) – ett finskt förnamn
Pietari Hannikainen (1813–1899), en finländsk skriftställare
Pietari Päivärinta (1827–1913), en finsk folkskriftställare
Pietari Tiikkiläinen (1921–1941), en rysk-finländsk korpral i Röda armén